Afari, narod koji živi u Etiopiji i Džibutiju;
 Afar i Isa, nekadašnji francuski prekomorski teritorij, današnji Džibuti;
 Afar (regija), regija u Etiopiji;
 Afarski jezik, jedan od istočnokušitskih jezika.

Izvori